Talisay est le nom de quatre lieux des Philippines :

Talisay (Batangas)
Talisay (Camarines Norte)
Talisay City (Cebu)
Talisay City (Negros Occidental)